Znane postaci noszące nazwisko „Świnarski”:

 Antoni Świnarski (1878-1931) – kapitan żandarmerii Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari
 Antoni Mikołaj Świnarski – podporucznik rezerwy artylerii Wojska Polskiego, oficer zwiadowczy 67 dal
 Emil Henryk Stanisław Kostka Świnarski – major lekarz Wojska Polskiego
 Henryk Antoni Paweł Świnarski (Swinarski) – kapitan piechoty Wojska Polskiego
 Karol Świnarski (1890-1935) – podpułkownik piechoty Wojska Polskiego
 Stanisław Świnarski (1900-1961) – generał brygady Wojska Polskiego
 Stefan Świnarski (ur. 1893) – major artylerii Wojska Polskiego, dowódca 6 pal
 Wacław I Świnarski (ur. 9 X 1870) – pułkownik Korpusu Sądowego doktor Wojska Polskiego, sędzia Najwyższego Sądu Wojskowego
 Wacław II Świnarski (ur. 11 IX 1896) – oficer piechoty Wojska Polskiego

Polskie nazwiska